Значения:

 Рассказчик — личность, от лица которой ведётся повествование в художественном произведении.

Фильмы:
 Рассказчик (фильм, 1984) — фильм Джима Хенсона.
 Рассказчик (фильм, 2005) — фильм Эндрю Гетти.